ława
 ława (prawo)
 ława przysięgłych
 ława sądowa
 Ława – typ karuzeli
 Ława – struga, dopływ Biebły
 Ława – potok, dopływ Odry

Zobacz też 
 ława przysięgłych (ujednoznacznienie)